Šivic ist der Familienname folgender Personen:

 Mitja Šivic (* 1979), slowenischer Eishockeyspieler
 Pavel Šivic (1908–1995), jugoslawischer bzw. slowenischer Komponist